Гуаше́ль () — французская фамилия. Известные носители:

 Гуашель, Кристин (род. 1944) — французская горнолыжница.
 Гуашель, Мариэль (род. 1945) — французская горнолыжница.